Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Віру Звонарьову з рахунком 6–3, 6–2 і не програвши жодного сета впродовж турніру. Ця перемога означала, що Серена або її сестра Вінус виграли дев'ять з останніх одинадцяти Вімблдонів. Лише на турнірах 2004 і 2006 років інші гравчині змогли завоювати титул переможниці.

Звонарьова досягнула свого першого фіналу на турнірах Великого шолома в одиночному розряді і стала гравчинею з другим найнижчим рейтингом, якій вдалося досягнути фіналу Вімблдону.

Переможниця Відкритого чемпіонату Франції 2010 Франческа Ск'явоне і його фіналістка  Саманта Стосур обидві вибули в першому колі й це був перший подібний випадок.

Несподіванкою того турніру стало потрапляння до півфіналу Петри Квітової (62-й номер посіву) і Цветани Піронкової (82-й номер посіву). Востаннє дві несіяні гравчині потрапили до цієї стадії на Вімблдоні 1999.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С Вільямс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Ларшер де Бріту
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Чакветадзе
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Петкович
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т Танасугарн
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Моріта
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Д Цібулкова
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= Л Шафарова
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=24
| RD1-team09= Д Гантухова
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= В Кінґ
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

 Секція 2 

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=23
| RD1-team09= Ц Чжен
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= П Пармантьє
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С Кирстеа
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= П Квітова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Б Йовановські
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= К Деллаква
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М Лучич-Бароні
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= В Азаренко
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=3
| RD2-team01= К Возняцкі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ч Кайчжень
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Р Вінчі
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=61
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04=

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Р Куликова
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=r
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Г Арн
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=11
| RD3-team04= М Бартолі
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

Секція 8

Примітки

Посилання 
Women's Singles drawsheet 

Вімблдонський турнір
2010 у тенісі